Estrada da Vida (canção), da dupla Milionário e José Rico, de autoria de José Rico
 Estrada da Vida (álbum), da dupla Milionário e José Rico
 La strada, filme de Federico Fellini (1954), intitulado A Estrada da Vida (Brasil) e A Estrada (Portugal) 
 Na Estrada da Vida, filme brasileiro de Nelson Pereira dos Santos (1980), com a dupla Milionário e José Rico